Мстисла́вское воево́дство (, ) — административно-территориальная единица Великого княжества Литовского (с 1569 входившего в состав Речи Посполитой), существовавшая в 1566—1772 годах .

Воеводство граничило с Минским воеводством на западе и Витебским на северо-западе. Некоторое время в XVII веке Мстиславское воеводство граничило со Смоленским и Черниговским воеводствами, территории которых затем отошли к Русскому государству.

История 
В период феодальной раздробленности территория Мстиславского воеводства входила в состав Смоленского княжества. В 1130-х годах смоленский, а затем киевский великий князь Ростислав Мстиславич заложил город Мстиславль, названный в честь его отца, киевского великого князя Мстислава Великого. В ходе дальнейшего процесса создания удельных княжеств возникло отдельное Мстиславское княжество.

В 1370-х Мстиславское княжество перешло под контроль литовских князей Гедиминовичей — первым князем из этой династии был брат Ягайло Каригайло (1377—1390), затем — его младший брат Лугвений (1390—1430), известный тем, что руководил тремя смоленскими полками (смоленским, оршанским и мстиславским) во время Грюнвальдской битвы. Мстиславское княжество было ликвидировано в 1520-е годах в связи с русско-литовскими войнами и отсутствием наследников. Последний мстиславский князь Михаил заключил мир с Россией и после того, как Литва одержала победу под Оршей (1514), был вынужден бежать в Москву. Княжество же отошло к Литве.

После смерти матери князя Юлианы в 1527 году Мстиславское княжество стало староством. В 1529 году вместо староства было образовано Мстиславское наместничество, а в 1566 году в результате административно-территориальной реформы Сигизмунда Августа было образовано Мстиславское воеводство.

В составе Речи Посполитой 
После Люблинской унии 1569 года воевода мстиславский и каштелян занимали довольно низкое положение в сенате Речи Посполитой. По порядку старшинства воевода сидел за воеводой хелмнинским и перед мальборкским. Каштелян же сидел после хелмнинского каштеляна и перед эльблонгским.

В отличие от многих других воеводств, Мстиславское воеводство не делилось на более мелкие административные единицы — поветы — и поэтому имело одну группу земских служащих и выбирало двух послов на сейм и двух депутатов в Литовский трибунал (по одному на весеннюю и осеннюю сессии). Градское староство, а затем и гродский суд находились в Мстиславле, где также размещался земский суд, проходили сеймики и переписи посполитого рушения.

Гербом воеводства была литовская «Погоня» в красном поле. Воеводская хоругвь имела жёлтый цвет, а воеводский мундир состоял из гранатового контуша с серебряными отворотами и соломенно-жёлтого жупана.

Мстиславль был важной крепостью, расположенной недалеко от границы, и быстро развивавшимся городом. Кроме имений средней шляхты, в воеводстве было много околичной шляхты, происходившей из мстиславских бояр, которые в XV—XVI веках были вёрстаны деревнями за их заслуги в войнах с крестоносцами и с Россией. До XX века сохранились имения полонизованной околичной шляхты: Петровичей, Петражицких, Климовичей, Курков, Дубейковских, Кшичевских.

В 1601 году всё православное духовенство воеводства перешло в униатство. Первый католический приход в регионе появился в начале XVII века в Мстиславле. В 1634 году Владислав IV разрешил создать единственную в то время в Белоруссии православную епархию с центром в Могилёве.

В середине XVII века в воеводстве насчитывалось 13 769 крестьянских хозяйств и 110 152 жителя. Воеводство не обошли стороной продолжительные войны середины XVII века. Особенно опустошительным стал 1654 год. Российские войска под командованием воеводы Трубецкого взяли Мстиславль и расправились над населением большого тридцатитысячного города. Из тех, кто заранее не бежал оттуда, 15 000 человек погибло, а в живых осталось около 700 жителей. С тех пор жителей Мстиславля называли «недосеками».

В 1772, в ходе первого раздела Речи Посполитой, воеводство было целиком присоединено к России и превращено в Мстиславскую провинцию Могилёвской губернии, а в 1775 году деление губерний страны на провинции было отменено. Как и в случае с другими утраченными воеводствами, король продолжал назначать чиновников воеводства до полного прекращения существования Речи Посполитой, а та часть шляхты, которая покинула воеводство, продолжала собирать сеймики и выбирать послов и депутатов.

После разделов 
В начале XX века территории Мстиславского воеводства соответствовали Климовичский уезд, бо́льшая часть Мстиславского, северо-восточная часть Чаусского и восток Чериковского уездов.

В 1918 возвращавшийся в Польшу I Польский корпус встретил на территории бывшего воеводства поддержку местного польского населения и защищал его от большевиков.

Должностные лица 
Сенаторские чины мстиславского воеводства не очень высоко стояли в порядке старшинства и поэтому не представляли интереса для амбициозных представителей крупнейших магнатских родов. В большинстве своём эти должности занимала местная аристократия — потомки литовских и русских князей — и даже представители средней шляхты. Также обстояло дело и со старостами. Земские чины, как и везде, занимала средняя шляхта, для которой они служили показателями положения в обществе.

Мстиславские воеводы, каштеляны и старосты

Примечания

Литература 
 Wolff J. Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 1386—1795. — Kraków, 1885. — S. 29—33. 
 Województwo Mścisławskie. // Zygmunt Gloger Geografia historyczna ziem dawnej Polski — Kraków, 1903 r.

Ссылки 
 

Воеводства Великого княжества Литовского